Кратер Бейеринк () — ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название дано в честь голландского микробиолога и ботаника Мартина Виллема Бейеринка (1851—1931) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

На севере от кратера находится кратер Чаплыгин, на востоке-юго-востоке кратер Гейгер, на юго-востоке кратер Арминский, на юго-западе – гигантский кратер Гагарин. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 76,8 км, глубина 2,8 км.

Вал кратера существенно разрушен множеством импактов произошедших за время его существования, особенно пострадала южная часть. Высота вала над окружающей местностью составляет 1290 м, объем кратера составляет приблизительно 4350 км³. Внутренняя часть вала превратилась в скопление обрушившихся платформ. Дно чаши кратера сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, с небольшим центральным пиком.

Во время планирования полета Аполлона-8 кратер не имел официально утверждённого названия и именовался кратер Пэйн ()

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Фотографии кратера с борта Аполлона-17. 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны